UTE puede referirse a:
 Ute, nombre femenino de origen germánico.
 La Universidad UTE de la ciudad de Quito, Ecuador (antes, Universidad Tecnológica Equinoccial).
 La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado de Uruguay.
 La Unidad Técnica de Emergencia, en la administración de desastres.
 La Unión Temporal de Empresas, sistema español por el cual dos o más empresas se unen para realizar una obra o prestar un servicio determinado.
 Los Ute, una tribu india norteamericana de la familia lingüística uto-azteca.
 El idioma ute, complejo dialectal de lenguas uto-aztecas hablado desde el sudeste de Arizona hasta Colorado.
 °C-ute, grupo de j-pop femenino dentro de Hello! Project.
 Ute, una localidad estadounidense en el estado de Iowa.
 El Parque de Vacaciones de Funcionarios de UTE ANTEL en Uruguay 
 UTE, forma coloquial de referirse a un tipo de carrocería de automóvil.
 La Universidad Técnica del Estado de Chile, que funcionó entre 1947 y 1981.
 (634) Ute, un asteroide del cinturón de asteroides.

Acrónimos